Довга Гребля — назви населених пунктів в Україні:
 Довга Гребля — село в Бориспільському районі Київської області
 Довга Гребля — селище в Корюківському районі Чернігівської області